Камари може да се отнася за:

 Камари (дем Ксилокастро-Евростини) – село в Гърция
 Камари (дем Санторини) – село на остров Санторини, Гърция

Вижте също 
 Камара